Amerikai Egyesült Államok
 Northport (Alabama)
 Northport (Maine)
 Northport (Michigan)
 Northport (New YorK)
 Northport (Tennessee)
 Northport (Washington)
 Northport (Door megye, Wisconsin)
 Northport (Waucapa megye, Wisconsin)

 Kanada
 Northport (Kanada)

 Malajzia
 Northport (Malajzia)

 Új-Zéland
 Northport (Új-Zéland)